Charters est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1936), professeure américaine de littérature
 (né en 1968), auteur anglo-fidjien de thrillers
 (1884-1953), joueur anglais de cricket
Harvey Charters (1912-1995), céiste olympique canadien
 (né en 1988), musicien de disc jokey britannique
 (1913-1995), rameur néo-zélandais
 (né en 1965), auteur et publiciste britannique
Samuel Charters (1863-1943), homme politique canadien en Ontario
Samuel Charters (1929-2015), historien américain de la musique
Spencer Charters (1875-1943), acteur américain

Homonymie de patronyme